Unter der Bezeichnung Mont d’Or firmieren zwei Käse. Der sogenannte „Vacherin Mont-d’Or“ sowie der als Produkt mit geschützter Ursprungsbezeichnung „Mont d’Or“ oder auch „Vacherin du Haut-Doubs“.

Beide Käse werden in einer Holzdose verkauft, wobei der Käse selbst von einem Ring aus Fichtenholz umgeben wird, der während des Reifeprozesses einen leichten Holzgeschmack an den Käse abgibt. Diese Holzringe werden vom Sanglier aus dem Bast frischgefällter Fichten geschnitten und zum Teil sehr kunstvoll verziert. Hergestellt werden darf der Käse nur zwischen 15. August und 31. März, weshalb er auch nur während dieser Zeit erhältlich ist. Auch die verwendete Rohmilch unterliegt strengen Regeln. Es darf nur Milch von Rindern der Rasse Montbéliard und Simmentaler verwendet werden.

Weblinks 
 Französische Variante, Website
 Schweizerische Variante, Website

Einzelnachweise 

Französischer Käse